Joshua Murphy, né le  à Wembley, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain à Oxford United. Il est le frère jumeau de Jacob Murphy.

Biographie 

Le , il fait ses débuts pour Norwich City, lors d'un match de la Coupe de la Ligue anglaise contre les Doncaster Rovers.

En , il est prêté à Wigan Athletic. Le , il est de nouveau prêté, pour une saison, aux MK Dons.

Avec la sélection anglaise, il participe aux éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2013 et 2014.

Le , Murphy s'engage pour quatre ans avec Cardiff City.

Le , il rejoint Oxford United.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Norwich City FC
Joueur du Wigan Athletic FC
Joueur du Milton Keynes Dons FC
Joueur du Cardiff City FC
Joueur du Preston North End FC
Naissance en février 1995
Naissance à Wembley